Bruce Andrew Ferguson Douglas (n. 1980), rugbista scozzese
 Bruce Douglas (n. 1964), cestista statunitense